IJX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jacksonville (Stati Uniti)